Plaatsen in Indonesië
 Cibeber (Cibeber), een plaats in het regentschap Lebak in de provincie Bantam
 Cibeber (Cikalong), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Cibeber (Kiarapedes), een plaats in het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java
 Cibeber (Manonjaya), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Cibeber (Sukagumiwang), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
 Cibeber I, een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Cibeber II, een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
Onderdistricten in Indonesië
 Cibeber (Lebak), een onderdistrict van het regentschap Lebak in de provincie Bantam
 Cibeber (Cilegon), een onderdistrict van het regentschap Cilegon in de provincie Bantam
 Cibeber (Cianjur), een onderdistrict van het regentschap Cianjur in de provincie West-Java